Rua XV de Novembro (Blumenau)
 Rua XV de Novembro (Curitiba) ou Rua das Flores
 Rua XV de Novembro (Guarapuava)
 Rua XV de Novembro (Paranaguá)
 Rua 15 de Novembro (São Paulo)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de transporte